Экстракласса 2021/2022 () — 96-й сезон чемпионата Польши, который проходил с 23 июля 2021 года по 22 мая 2022 года. В соревновании приняло участие 18 клубов — 15 лучших клубов прошлого сезона, и 3 клуба, повышенные по результатам игр Первой лиги 2020/2021.

Сезон прошёл в формате кругового турнира. Каждая команда провела в общей сложности 34 матча, один дома и один — на выезде. Впервые в чемпионате участвовало 18 команд вместо 16. Также этот сезон стал пятым по счёту, в котором была задействована система видеопомощи арбитров VAR.

Чемпионский титул защищала «Легия» из Варшавы, однако клуб плохо стартовал, и даже какое-то время находился в зоне вылета, хотя в последних турах сумел выровняться и в итоге закрепился лишь в середине турнирной таблицы. Между тем, за тур до окончания чемпионата, «Лех» из города Познань оформил 8-е чемпионство впервые с сезона 2014/2015.

Клубы-участники

Изменения в таблице 

 По итогам розыгрыша  в Экстракласс вышли:
  «Радомяк» (1-е место / спустя 37 лет).
  «Брук-Бет Термалица» (2-е место / спустя 3 года).
  «Гурник Ленчна» (6-е место, победитель плей-офф / спустя 4 года).
 По итогам прошлого сезона Экстраклассы в Первую лигу выбыли:
  «Подбескидзе» (16-е место / спустя 1 год).

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Комментарии

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2021/2022
Польша
Спорт в Польше в 2021 году
Спорт в Польше в 2022 году